Ouette je francuska rijeka. Od izvora do ušća duga je oko 35 km. Ime ouette na hrvatskom znači guska.

Rijeke u Francuskoj
Biskajski slijev